Turkmani ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Muslim al-Turkmani († 2015), irakischer Geheimdienstmitarbeiter, führende Person des Islamischen Staates
 Hasan Turkmani (1935–2012), syrischer Politiker